Чемпионат Нидерландов по футболу 1970—1971 является 15 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 10 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд». Всего было сыграно 306 игр и забито 809 гола (в среднем 2,64 гола за игру).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Аякс» стал обладателем Кубка Нидерландов 1970—1971. Но квалифицировался в Кубок европейских чемпионов, как победитель. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.
2 АДО и «Холланд Спорт» объединились в «ФК Ден Хааг».
3 С этого сезона ДОС выступает под новым названием «Утрехт».

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1970/1971
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1970 году
Спорт в Нидерландах в 1971 году